

Nom de famille 

  (1908-1984), joueur néo-zélandais de rugby à XV ; 
 Dennis Quaid (1954-), acteur américain ;
 Jack Quaid (1992-), acteur américain, fils de Dennis Quaid ;
 Randy Quaid (1950-), acteur américain ;

Autres 
 , éditeur de logiciel canadien.

Voir aussi